San Pedro Garza García kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Pedro Garza García (kommun i Mexiko), Nuevo León, 
 San Pedro Garza Garcia (ort i Mexiko), Nuevo León, San Pedro Garza García, 

Robotskapade Mexikoförgreningar